Boal kan avse:

 Boal – flera olika gröna portugisiska druvsorter, se Bual

Geografi

Indonesien 

 Desa Boal, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Spanien 

 Boal (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Boal (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Indonesienförgreningar